Osorno tartomány, tartomány Chilében, Los Lagos régióban
Osorno, település Chilében, Los Lagos régióban, Osorno tartományban
Osorno, aktív tűzhányó Chilében, Los Lagos régióban, Osorno és Llanquihue tartományok határán

Hasonló névvel:
Osorno la Mayor, község Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben, Palencia tartományban